36th Street (Fourth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Fourth Avenue Line in Brooklyn
 36th Street (Queens Boulevard Line), een station van de metro van New York aan de Queens Boulevard Line in Queens